Gaston de Bricourt (1914-1942), militaire français
 Jean Bricourt (1805-1879), homme politique belge
 Jean Heurtault de Bricourt (1644-1705), armateur malouin